Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Iva Majoli che ha battuto in finale Patty Schnyder 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (semifinali)
 Monica Seles (terzo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Assente
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Iva Majoli (semifinali)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)

 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Lisa Raymond (primo turno)
 Tat'jana Panova (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2002